est un  genre fossile d'ankylosaures herbivores du Crétacé supérieur (et peut-être aussi du Crétacé inférieur) de Chine (Nei Mongol Zizhiqu). Le genre est monotypique, ne contenant que l'espèce type Gobisaurus domoculus.

Systématique 
Le genre Gobisaurus et l'espèce Gobisaurus domoculus ont été décrits en 2001 par , , Philip John Currie et Xi-Jin Zhao.

Synonymes genre 
 Zhongyuangosaurus Xu et al. 2007 ;
 Zhongyuanosaurus Xu et al. 2007 ;
 Zhongyuansaurus Xu et al. 2007.

Synonymes espèce 
 Zhongyuangosaurus luoyangensis Xu et al. 2007 ;
 Zhongyuanosaurus lauyangensis Xu et al. 2007 ;
 Zhongyuanosaurus luoyangensis Xu et al. 2007 ;
 Zhongyuansaurus luoyangensis Xu et al. 2007.

Cladogramme Ankylosauridae

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ankylosauria
Taxon fossile décrit en 2001